Wimille steht für:

 Wimille, französische Gemeinde in der Region Hauts-de-France
 Wimille (Automobilhersteller), eine 1946 bis 1950 produzierte Automarke
 Jean-Pierre Wimille (1908–1949), französischer Autorennfahrer